Rough Trade Arvo ist eine ehemalige Bezeichnung für:
 Rough Trade, ein Musiklabel aus dem Vereinigten Königreich
 Rough Trade Distribution, dessen deutschen Vertrieb